Bevrijdingsorganisatie, een verzetsbeweging tegen een bezettingsmacht
 Verzet (Tweede Wereldoorlog)
 Nederlands verzet in de Tweede Wereldoorlog
 Belgisch verzet in de Tweede Wereldoorlog
 Maquis (Franse verzetsbeweging), het Franse verzet in de Tweede Wereldoorlog
 Verzet (procesrecht), rechtsmiddel tegen een vonnis, beschikking of rechtsmaatregel
 Versnellingsbak of derailleur, een bepaalde stand van een versnelling, bijvoorbeeld van een auto of fiets
 Verzet (fiets), bij een fiets de afstand in meters die wordt afgelegd als de pedalen één keer rondgaan
 Verzet (geologie), beweging langs een geologische breuk
 een beweging van een schip dwars op de kiel; zie Scheepsbewegingen
 Grondverzet, verplaatsing van grond

Zie ook 
 Politiek activisme 
 Protest